Петрики́рхе () — немецкое название церквей Святого Петра.

 Лютеранская церковь Святых Петра и Павла (Санкт-Петербург) — главная лютеранская церковь России
 Церковь Святого Петра (Росток)